Synagoga Arona Kona w Łodzi przy ulicy Cegielnianej 29
 Synagoga Arona Kona w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 31
 Synagoga Arona Kona w Łodzi przy ulicy Wschodniej 10